Otley (filme)
Otley (Suffolk) - localidade na Suffolk, Inglaterra
Otley (West Yorkshire) - localidade na West Yorkshire, Inglaterra